Batallón Vasco Español, organització armada històrica al País Basc
 Biblioteca Virtual Extremenya, biblioteca digital sobre cultura d'Extremadura
 BVE Trainsim (de l'acrònim en anglès  Boso View Express), programari gratuït simulador de tren